Эстля́ндская автоно́мия, также Автоно́мная Эстля́ндская губе́рния () — автономная губерния в составе Российской республики в 1917—1918 годах, включавшая в себя Эстляндскую губернию и северные уезды Лифляндской губернии.

История 

Весной 1917 года в остзейских губерниях России развернулось определение административных границ проживания эстонского и латышского населения. Одновременно с этим шёл процесс создания советов рабочих и солдатских депутатов.

8 апреля (26 марта) 1917 года эстонские солдаты из петроградского гарнизона вместе с эстонскими рабочими и организациями провели в столице России манифестацию с требованием объединения эстонских населённых пунктов. В ней приняли участие почти 40 тысяч человек (сопоставление отдельных данных позволяет утверждать, что это число завышено), из них 12 тысяч полностью вооружённых солдат-эстонцев. Одними из лозунгов демонстрантов были «Автономия Эстонии» и «Долой баронов».

Для организации манифестации был создан Эстонский республиканский союз () с отделениями во всех петроградских военных частях, где были эстонские солдаты. Председателем Союза и организатором большой демонстрации стал учитель петроградской гимназии Артур Вальнер. Именно он нёс впереди колонны манифестантов сине-чёрно-белый флаг.

На основании постановления Временного правительства России от 12 апреля (30 марта) 1917 года «О временном устройстве административного управления и местного самоуправления Эстляндской губернии» была образована Эстляндская автономия. В её состав вошла Эстляндская губерния и северная часть Лифляндской губернии, где преобладало эстоноязычное население (Тартумаа, Вырумаа, Пярнумаа и Эзельский уезд).

 
Главой (комиссаром) автономной Эстляндии был назначен бывший ревельский городской голова Яан Поска.

Исполнительным органом автономии стал Временный Земский Совет (), который был избран 5 июня (23 мая) 1917 года и состоял из депутатов уездных советов () и городских дум (). В Земском Совете были представлены шесть партий (Эстонский союз земледельцев, Эстонская трудовая партия, меньшевистская фракция РСДРП, Партия социалистов-революционеров, большевистская фракция РСДРП и радикальные демократы), три независимых депутата и два депутата, представлявших балтийско-немецкие и балтийско-шведские меньшинства.
 
Комиссар и два его заместителя (один из них — для управления бывшей Северной Ливонией) назначались Временным правительством, однако в решении внутренних вопросов автономии получили большие права.

После Октябрьской революции, 9 ноября 1917 года (27 октября) Виктор Кингисепп во главе местных большевиков захватил власть, и Эстляндской автономией стал руководить Исполнительный Комитет Советов Эстонии. 25 ноября (12 ноября) Исполнительный комитет принял решение о роспуске Временного Земского Совета. 28 ноября (15 ноября) Временный Земский Совет провёл внеочередное собрание, на котором отказался признавать советскую власть и объявил себя верховной властью до созыва Учредительного собрания Эстляндии. Одновременно специально избранный Комитет Старейшин () был уполномочен провозгласить независимость Эстонии.

19 февраля 1918 года был создан Комитет спасения Эстонии в составе Константина Пятса, Юри Вильмса и Константина Коника, который 24 февраля 1918 года опубликовал «Манифест ко всем народам Эстонии», объявлявший Эстонию независимой демократической республикой. Эта дата считается концом существования Эстляндской автономии и датой провозглашения Эстонской Республики.

См. также 
 Список автономий по странам

Примечания 

1917 год в Эстонии
Российская республика
Ранее существовавшие автономии
Создание Эстонской Республики